В одиночному розряді тенісного турніру Singapore Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Енн Мінтер здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Геркен 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Сара Гомер (1-ше коло)
  Іноуе Ецуко (півфінал)
  Енн Мінтер (переможниця)
  Кеммі Макгрегор (чвертьфінал)

 Барбара Геркен (фінал)
 Аннабел Крофт (чвертьфінал)
 Шерон Волш-Піт (1-ше коло)
 Анна-Марія Фернандес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Singapore Open